Mszano (Brodnica) - dorp in het district Brodnica in Woiwodschap Koejavië-Pommeren, Polen
 Mszano (Świecie) - dorp in het district Świecie in Woiwodschap Koejavië-Pommeren, Polen